А́лан Ха́нна (; ) — шотландский кёрлингист и тренер по кёрлингу.

В качестве тренера мужской сборной Великобритании участник  (стали серебряными призёрами).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты как тренера 
национальных сборных

клубных команд

Частная жизнь 
Не женат. Проживает в городе Ренфру (Шотландия).

Тренерской работой в кёрлинге занимается с 2005 года. Команду скипа Брюса Моуэта начал тренировать в 2015 году.

Примечания

Ссылки 
 
 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Шотландии
Тренеры по кёрлингу Шотландии
Тренеры по кёрлингу Великобритании